Ю — одна з літер кириличної абетки

 Ю (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Ю (містечко) — місто у Швеції, у лені Вестра-Йоталанд.
 Ю (річка) — річка на півночі європейської частини Росії. Протікає територією Республіки Комі.
 Ю (сад) — приватний традиційний китайський сад, що знаходиться у старій частині міста Шанхай.

Див. також 
 Ю (прізвище)
 Ю-Тольйон
 Ю-Чаб'я
 ゆ
 Ҩ (кирилиця)
 .yu